Worster ist der Familienname von:

 Donald Worster (* 1941), US-amerikanischer Historiker
 Heinrich Worster (1909–1963),  SS-Hauptsturmführer